Hectopascal, een eenheid van luchtdruk
 Hoofdproductschap Akkerbouw
 Human Powered Aircraft, een door menskracht aangedreven vliegtuig (luchtfiets)
 Hypothalamus-hypofyse-bijnieras, die beter bekend is onder de Engelse afkorting HPA-as (hypothalamic-pituitary-adrenal axis)